Кожино — топоним в России:

Владимирская область 
 Кожино — деревня в Гороховецком районе.
 Кожино — деревня в Кольчугинском районе.

Вологодская область 
 Кожино — деревня в Вологодском районе, Майское сельское поселение.
 Кожино — деревня в Вологодском районе, Старосельское сельское поселение, ОКАТО 19 220 876 014.
 Кожино — деревня в Вологодском районе, Старосельское сельское поселение, ОКАТО 19 220 876 015.
 Кожино — деревня в Вологодском районе, Подлесное сельское поселение.
 Кожино — деревня в Вытегорском районе.

Кировская область 
 Кожино — деревня в Шабалинском районе.

Московская область 
 Кожино — деревня в Можайском районе.
 Кожино — посёлок в Дороховском сельском поселении Рузского района.
 Кожино — деревня в Дороховском сельском поселении Рузского района.
 Кожино — деревня в Старорузском сельском поселении Рузского района.
 Кожино — деревня и садовое товарищество в городе Щёлково Московской области.

Нижегородская область 
 Кожино — село, Арзамасский район.
 Кожино — деревня, Лысковский район.

Новгородская область 
 Кожино — деревня в Марёвском районе.

Пермский край 
 Кожино — деревня в Большесосновском районе.

Псковская область 
 Кожино — деревня в Бежаницком районе;
 Кожино — деревня в Бежаницком районе, сельское поселение Пореченское;
 Кожино — деревня в Куньинском районе;
 Кожино — деревня в Островском районе, Бережанская волость;
 Кожино — деревня в Островском районе, Волковская волость;
 Кожино — деревня в Пушкиногорском районе;

Смоленская область 
 Кожино — деревня в Гагаринском районе.
 Кожино — деревня в Монастырщинском районе.
 Кожино — деревня в Новодугинском районе.

Тверская область 
 Кожино — деревня в Вышневолоцком районе.
 Кожино — деревня в Кашинском районе.
 Кожино — деревня в Максатихинском районе.
 Кожино — деревня в Удомельском районе.

Тульская область 
 Кожино — деревня в Ленинском районе.

Ярославская область 
 Кожино — деревня в Мышкинском районе.